Mering ist der Name folgender Orte:

 Mering, ein Markt im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Mering ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Mering (1874–1944), deutscher Bildhauer
 Heinrich von Mering (1620–1700), deutscher Geistlicher, Domherr in Köln

 Josef von Mering (1849–1908), deutscher Mediziner, Mitentdecker der Bedeutung der Bauchspeicheldrüse für die Zuckerkrankheit
 Wiesław Mering (* 1945), polnischer Geistlicher, Bischof von Włocławek

Siehe auch:
 Mehring